Себастьен де Люксембург:

 Себастьен де Люксембург-Мартиг (ум. 1569) — граф де Пентьевр, французский военачальник.
 Себастьян Люксембургский (род. 1992) — принц Люксембургский.